El Salitre bezeichnet:

 in Bolivien:
 El Salitre (Chuquisaca), Ortschaft in der Provinz Sud Cinti, Departamento Chuquisaca

 in Ecuador:
 El Salitre (Ecuador), Kleinstadt in der Provinz Guayas

 in Mexiko:
 El Salitre (Aguascalientes), Ort in Mexiko
 El Salitre (Hidalgo), Ort in Mexiko
 El Salitre (San Martín Hidalgo), Ort in Jalisco, Mexiko
 El Salitre (Zapotlanejo), Ort in Jalisco, Mexiko
 El Salitre (Ixtapan de la Sal), Ort in México, Mexiko
 El Salitre (Tenancingo), Ort in México, Mexiko
 El Salitre (Chucándiro), Ort in Michoacán, Mexiko
 El Salitre (Ixtlán), Ort in Michoacán, Mexiko
 El Salitre (Morelos), Ort in Mexiko
 El Salitre (Querétaro), Ort in Mexiko
 El Salitre (Sinaloa), Ort in Mexiko
 El Salitre (Zacatecas), Ort in Mexiko